OTC peut signifier :
 Office des transports de la Corse
 Office du Tourisme et des Congrès
 Over-the-counter (économie)
 Over The Counter (médecine)
 Organisme Technique Central (contrôle technique des véhicules, Utac) 
 One Time Charge (contrats de licence)
 Online Training Center, et OTC Burkina, un centre de formation
 Obstacles techniques au commerce
 Ornithine transcarbamylase
 Oriental Timber Company
 OTC Bulletin Board
 Oak Time Coordination
Objet de Travail Conclusif
 Order-To-Cash, processus comptable lié aux encaissements

Homonymie d'acronyme